Рудель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рудель, Ганс-Ульрих (1916—1982) — самый результативный пилот пикирующего бомбардировщика Ю-87 «Штука» в годы Второй мировой войны.
 Рудель, Юлиус (1921—2014) — американский дирижёр, генеральный директор и главный дирижёр Нью-Йорк Сити Опера (1957—1979).